Vroomheid
Piëtisme (kerkgeschiedenis), een 17e-18e-eeuwse vroomheidsbeweging binnen de Lutherse Kerk
Piëtisme (schilderkunst), een 17e-eeuwse schilderstijl